Cuniculitremaceae är en familj av svampar. Cuniculitremaceae ingår i ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Cuniculitremaceae